Каховские или Коховские — русский и польский дворянский род.

Известные носители фамилии

Каховский 
 Каховский, Алексей Васильевич (1761—1837) — астраханский вице-губернатор.
 Каховский, Борис Всеволодович (1871—1914) — офицер Русской императорской армии, кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени.
 Каховский, Георгий Всеволодович — русский энтомолог.

Персонажи 
 Каховский, Сергей Владимирович — персонаж ряда книг Владислава Крапивина.

См. также 
 Каховская
 Каховка (значения)